Enholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Enholmen, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Enholmen, Slite, Gotland,

Se även
Enholm
Enholmarna
Ekholmen